Quilliam steht für:

 Quilliam Foundation, anti-islamistische britische Denkfabrik
 Susan Quilliam (* 1950),  britische Psychologin
 William Henry Quilliam (1856–1932), britischer Geistlicher, Gründer der ersten Moschee Englands